Чемпионат мира по индор-хоккею () — международный турнир по индор-хоккею (разновидности хоккея на траве), проводимый среди мужских и женских национальных сборных с интервалом раз в четыре года. Организатор соревнований — Международная федерация хоккея на траве (ФИХ, FIH). Первый чемпионат мира был проведен в 2003 году в Германии, первыми чемпионами мира стали — и среди мужчин, и среди женщин — сборные Германии.

Регламент соревнований 
Двенадцать команд, прошедших квалификацию, разделяются на две группы по шесть команд в каждой. После игр внутри каждой группы (по «круговой системе» — каждая команда играет с каждой) команды, занявшие два первых места в группе, выходят в полуфиналы (для розыгрыша мест с 1-го по 4-е по системе «плей-офф»); четыре команды, занявшие в группах 3-е и 4-е место, также по системе «плей-офф» разыгрывают между собой места с 5-го по 8-е; соответственно, команды занявшие в группах 5-е и 6-е место, также по системе «плей-офф» разыгрывают между собой места с 9-го по 12-е.

Квалификация 
Квалификацию команд для участия в турнире осуществляет Международная федерация хоккея на траве. В число квалифицированных попадают сборная страны, где проходят соревнования, чемпионы континентальных чемпионатов по индор-хоккею, а остальные добавляются из наиболее высоких по их положению в рейтинге ФИХ.

Мужчины

Победители и призёры

Количество медалей

Результаты участия стран в чемпионатах

Женщины

Победители и призёры

Количество медалей

Результаты участия стран в чемпионатах

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по индор-хоккею 2003
 Чемпионат мира по индор-хоккею 2007
 Чемпионат мира по индор-хоккею 2011
 Официальный сайт международной федерации хоккея на траве